Stephen Lee – attore statunitense
 Stephen Lee – canottiere britannico
 Stephen Lee – generale statunitense
 Stephen Lee – giocatore di snooker britannico
 Stephen Lee – vescovo cattolico cinese
 Stephen Lee – pattinatore di short track australiano
 Stephen Lee – hockeista su ghiaccio britannico